Walsdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Walsdorf, Vulkaneifel –kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,
 Walsdorf, Bamberg – kommun i Landkreis Bamberg, Bayern, Oberfranken,